Léo Guerra (Rio de janeiro, 11 de Julho de 1976) é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Atualmente joga showbol.

Carreira 
Léo Guerra começou sua carreira futebolística nas categorias de base do Vila Nova-GO, em 1997.

Em 2002, foi contratado pelo Vasco para a disputa do Brasileiro 2002 após fazer um bom Campeonato Carioca pelo time de Friburgo, mas teve poucas oportunidades. Apesar de começar o segundo semestre como titular do time da Colina na disputa da Copa dos Campeões, o sonho durou apenas um jogo. Nas outras partidas pelo clube, entrou no decorrer do jogo e não foi bem. 

Após a passagem pelo Vasco, Léo Guerra jogou pelo Gama-DF, pela Cabrofriense e pelo Örebro, da Suécia, antes de chegar ao Volta Redonda, em 2005, quando teve um ano de glórias. Foi o autor do gol do título da Copa Finta Internacional Ajudou a equipe a conquistar a Taça Guanabara e o Vice-Campeonato estadual do mesmo ano. No primeiro jogo da final do Carioca, fez dois gols, na vitória da equipe do sul do estado por 4 x 3 sobre o Fluminense. Após o bom estadual, foi contratado pelo Fluminense. Jogou os 2 jogos da Final da Copa do Brasil de Futebol de 2005, após começar ambos os jogos na reserva. Deixou a equipe tricolor para jogar em Portugal, pela equipe do Naval

Atuou ainda pelo Örebro, da Suécia, CFZ, Paysandu, Volta Redonda, novamente, Macaé, e America-MG.

Após pendurar as chuteiras no futebol, Léo guerra começou a jogar Showbol. Em 2014, sagrou-se campeão carioca jogando pelo Vasco da Gama.

Clubes

Conquistas e Horarias

Futebol 
 2005 - Campeão Copa Finta Internacional (Volta Redonda)
 2005 - Campeão Taça Guanabara (Volta Redonda)
 2005 - Vice-Campeão Campeonato Carioca (Volta Redonda)
 2005 - Vice-Campeão Copa do Brasil de 2005

Showbol 
 2014 - Campeão Carioca de Showbol, pelo Vasco da Gama.	

Nascidos em 1976
Futebolistas do Volta Redonda Futebol Clube
Futebolistas do Fluminense Football Club